:

 Obocchama-kun — детская манга японского художника Ёсинори Кобаяси
 Obocchamakun — основанная на манге видеоигра для PC Engine
 Obocchamakun — основанная на манге видеоигра для NES